«Сунжа» — советский футбольный клуб из Грозного. Основан не позднее 1968 года. В 1968 и 1969 годах играл в Классе «Б» первенства СССР.

Названия 
 до 1969 — «Урожай»;
 с 1969 — «Сунжа».

Достижения 
 В первенстве СССР — 10-е место в зональном турнире класса «Б»: 1969

Ссылки 
 
 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Грозного